E8, E 8 bzw. E-8  steht für:
 Alpi Eagles, italienische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 E8-Mannigfaltigkeit in der Mathematik
 Europäischer Fernwanderweg E8, von Dursey Head (Irland) nach Swilengrad (Bulgarien)
 Europastraße 8, von Tromsø (Norwegen) nach Turku (Finnland)
 Teigwarenerzeugnis, im Bundeslebensmittelschlüssel
 Northrop Grumman E-8, US-amerikanisches Gefechtsfeldüberwachungsflugzeug
 Luna E-8, siehe Lunochod
 MiG E-8, siehe Mikojan-Gurewitsch Je-8

E8 steht für:
 E8 (Gruppe), eine exzeptionelle Liegruppe

E8